Famiglia – in biologia  è un livello della classificazione degli esseri viventi (la tassonomia) che si colloca al di sotto dell'ordine e al di sopra del genere.
 Famiglia – nelle scienze sociali è un gruppo di persone.
 Famiglia – in matematica si intende un insieme i cui elementi sono individuati da un indice.
 Famiglie – in linguistica sono raggruppamenti di linguaggi.
Famiglia o Famiglie – nome di un gioco di carte per bambini.
Famiglia – intesa come cosca mafiosa.
 Famiglia – in astronomia si intende un gruppo di asteroidi con parametri orbitali e composizione chimica simili.
Famiglie (Family) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation.

Altri progetti